Valentin Vacherot era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale.

In finale Arthur Cazaux ha sconfitto Omar Jasika con il punteggio di 7-6(8-6), 6-4.

Teste di serie 

  Yosuke Watanuki (secondo turno)
  Alastair Gray (primo turno)
  Yasutaka Uchiyama (ritirato)
  Denis Yevseyev (primo turno)

  Gabriel Décamps (semifinale, ritirato) 
  Billy Harris (secondo turno) 
  Illja Marčenko (secondo turno) 
  Nicola Kuhn (ritirato)

Qualificati 

  Charles Broom (quarti di finale)
  Ben Patael (secondo turno)
  Arthur Cazaux (campione)

  Tristan Schoolkate (primo turno) 
  Beibit Zhukayev (semifinale) 
  Chung Yun-seong (primo turno)

Lucky loser 

  Daniel Cukierman (primo turno)
  Krittin Koaykul (primo turno)

  Yuta Shimizu (primo turno)

Wildcard 

  Thanapet Chanta (primo turno)
  Krittin Koaykul (primo turno)

  Kasidit Samrej (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Nonthaburi Challenger II 2022